GPU kan referere til forskellige ting:
 Graphics Processing Unit – Den primære processor på grafikkortet samt kan en GPU også befinde sig i CPU'en og Bundkortet i en computer
 Gosudarstvennoye Polititjeskoye Upravlenie – En tidligere sovjetisk efterretningstjeneste